21-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1981 () проводился в городе Сент-Джонс (Ньюфаундленд и Лабрадор) c 21 по 28 февраля 1981 года. В провинции Ньюфаундленд и Лабрадор чемпионат проводился во 2-й раз, в Сент-Джонс — во 2-й раз (до этого там проходил чемпионат  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1981, который состоялся в марте 1981 в городе Перт (Шотландия).

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Susan Seitz; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Sue Anne Bartlett). 3-е место заняла проигравшая в полуфинале команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Joan Ingram).

Это был последний турнир под наименованием «Canadian Ladies Curling Association Championship». Со  турнир стал именоваться как «Scott Tournament of Hearts».

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 11 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1981 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Примечания

Ссылки 
Curlingzone
Soudog
Calgary Hearld, March 2, 1981, pg 80

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1981

1981
Спорт в Канаде в 1981 году
Спортивные соревнования в Сент-Джонсе (Ньюфаундленд и Лабрадор)